Cana peut désigner :

Patronymes 
 Agim Cana (1956) : joueur de football albanais.
 Lorik Cana (1983) : joueur de football albanais.

Toponymes

Kafr Cana, ville de Galilée, proche de Nazareth
 , site archéologique en Basse Galilée

Cana : un hameau italien de la commune de Roccalbegna, en Toscane
 Île Cana : une île italienne de la commune de San Teodoro, en Sardaigne

Cana : une ville du Liban du Sud.

Punta Cana : principale station balnéaire du pays.

Caña de Azucar : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Mario Briceño Iragorry dans l'État d'Aragua ;
 Caña de Azucar : capitale de la paroisse civile de la municipalité de Mario Briceño Iragorry dans l'État d'Aragua.

Autres 
 Cana : un village mentionné dans l'Évangile selon Jean, notamment dans l'épisode des noces de Cana, le plus souvent assimilé à Kafr Cana ;
 Cana peut désigner la Confédération africaine de natation ;
 Cana (coopérative agricole de la Noelle Ancenis) ancienne coopérative agricole française basée à Ancenis, désormais intégrée au groupe agroalimentaire Terrena ;
 Table de Cana, entreprises d'insertion ;
 Noces de Cana, récit tiré du Nouveau Testament ;

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme